Az 1937-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 11. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 10 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Cracovia nyerte az ezüstérmes AKS Chorzów, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt.

A bajnokság végeredménye

További információk

 rsssf.com

1937
Lengyel 1